

Geografia 

Brasile
Independência, comune brasiliano dello stato del Ceará
Independência, comune brasiliano dello stato di Rio Grande do Sul

Cile
Independencia, comune cileno della Regione Metropolitana di Santiago

Paraguay
Independencia, distretto del Paraguay nel Dipartimento di Guairá

Bolivia
Independencia – comune nel dipartimento di Cochabamba chiamata anche Ayopaya.

Venezuela
Independencia – comune nell'Anzoátegui
Independencia – comune nel Miranda
Independencia – comune nel Táchira
Independencia – comune nello Yaracuy

Altro 
 Independencia – stazione della linea C della metropolitana di Buenos Aires
 Independencia – stazione della linea E della metropolitana di Buenos Aires